Сариаканди — топоним.

 Сариаканди — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сариаканди — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.